Vavau ist der Name der geographischen Objekte:
 Vavau (Samoa), Ort im Distrikt Atua, Samoa
 Vavaʻu Insel und Verwaltungsbezirk in Tonga